Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 
 

 205e régiment d'artillerie
 205e régiment d'infanterie

Homonymie d'unités militaires